Fatimakirchen und Fatimakapellen sind Kirchengebäude, die der zu Ehren Unserer Lieben Frau zum unbefleckten Herzen von Fatima geweiht sind. Patrozinium ist das Unbefleckte Herz Mariä, der Tag nach dem Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu (dritter Samstag nach Pfingsten). Die Kirchen sind also Maria-Herz-Kirchen und Liebfrauenkirchen.

Die Mutterkirche aller Fatimakirchen ist die Basílica de Nossa Senhora in Fátima, Portugal.

Liste

Australien 
 Our Lady of Fatima Church in Sydney-Kingsgrove (1949)
 Our Lady of Fatima Church in Sydney-Peakhurst (1966)

Brasilien 
 Basílica Menor Nossa Senhora do Rosário de Fátima bei Embu das Artes

China 
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima in Macau

Deutschland 
 Fatimakapelle (Aitrach), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Fatimakapelle Emmerich am Rhein
 Fatimakapelle Golzheim
 Fatimakapelle Kerzell
 Fatimakapelle Kuchenreuth
 Fatima-Kapelle Lebach
 Unserer lieben Frau Fatima (Lirstal)
 Fatima-Kapelle (Much)
 Fatimakapelle Röhl
 Fatima-Kapelle (Saulgrub)
 Fatimakapelle (Schmachtenberg)
 St. Maria von Fatima (Singenrain)
 Fatimakirche (Tirschenreuth)

Frankreich 
 Notre-Dame de Fatima (Lambersart)

Indien 
 Our Lady of Fatima Church der Our Lady of Fatima Convent High School in Patiala

Kanada 
 Our Lady of Fatima in Scarborough

Kasachstan 
  Kathedrale Unserer Lieben Frau von Fatima Mutter aller Nationen in Qaraghandy

Luxemburg 
 Auf einem Hügel über Wiltz befindet sich eine Statue Unserer Lieben Frau von Fatima. Zu deren Ehren findet jährlich an Christi Himmelfahrt eine Prozession mit über 20.000 Teilnehmern statt, die vor allem bei der portugiesischen Bevölkerung Luxemburgs großen Anklang findet.

Österreich 
 Kapellen in Dreßlen-Vorholz (Alberschwende) in Alberschwende, Vorarlberg
 Fatimakirche (Bludenz), Vorarlberg
 Filialkirche Gütle in Dornbirn, Vorarlberg
 Unsere Liebe Frau von Fatima, Pfarrkirche in Droß, Niederösterreich 
 Münzgrabenkirche in Graz, Steiermark
 Fatimakapelle (Langen bei Bregenz) (alte und neue Fatimakapelle), Vorarlberg
 Fatimakapelle (Schardenberg), Oberösterreich
 Fatimakapelle (Bierbaum am Auersbach-Trössing) Südoststeiermark
 Fatimakirche, Wien-Ottakring (16.)

Osttimor 
 Nossa Senhora de Fátima (Ainaro)
 Nossa Senhora de Fátima (Baocnana)
 Santa Maria do Rosário de Fátima (Leotelo (Mauchiga)), Kapelle
 Nossa Senhora de Fátima (Lolotoe)
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima in Tutuala

Osttimor ist als Land der Lieben Frau von Fatima geweiht.

Pakistan 
 Our Lady of Fatima Church in Karatschi

Peru 
 Iglesia de Nuestra Señora de Fátima in Miraflores

Polen 
 Muttergottes von Fatima (Zakopane)

Portugal 
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima in Avenidas Novas
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima in Azaruja, São Bento do Mato
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima in Bicos
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima in Casal Velho, Alcobaça
  Basilika Unserer Lieben Frau von Fátima, Fátima, eigentlich Rosenkranz-Basilika
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima Lissabon-Nossa Senhora de Fátima
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima in Ribeira Funda, Cedros
 Igreja de Nossa Senhora de Fátima in Ribeiras

Schweiz 
 Fatimakirche Andeer (Graubünden)

Slowakei 
 Kostol Fatimskej Panny Márie in Hriňová

Spanien 
 Iglesia de Nuestra Señora de Fátima in Jerez de la Frontera
 Iglesia de Nuestra Señora de Fátima in Málaga

Vereinigte Staaten 
 Our Lady of Fatima Church in Bridgeport
 Our Lady of Fatima Church in North Bergen

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)
Fátima
Wallfahrtskirche